Dusend ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann-Josef Dusend (1926–2009), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat (CDU)
 Ralf Dusend (* 1959), ehemaliger deutscher Fußballer